The fountain (Karel Appel) - kunstwerk van Karel Appel
 The Fountain - Amerikaanse film uit 2006